HAA est un sigle qui peut désigner :
 Honolulu Academy of Arts, le nom jusqu'en 2012 du Honolulu Museum of Art, un musée situé au centre-ville d'Honolulu.

Haa est un nom qui peut désigner :
 Haa, un des 20 dzongkhags qui constituent le Bhoutan.